George Hamilton puede hacer referencia a:

 George Hamilton (actor) (nacido en 1939), actor estadounidense.
 George Hamilton-Gordon, 4º Conde de Aberdeen (1784—1860), Primer Ministro del Reino Unido entre 1852 y 1855.

 George Hamilton (Resident Evil), personaje de los videojuegos Resident Evil Outbreak y Resident Evil Outbreak: File #2.